Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2011—2012 — 98-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. Титул вдесяте здобув Ф91 Дюделанж.

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Женесс (Еш) взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як фіналіст Кубку Люксембургу 2011—2012

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 травня 2012

|}

Бомбардири

Посилання 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 

2011—2012
Люксембург
Люксембург
2011 у люксембурзькому спорті
2012 у люксембурзькому спорті